Magaña är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Magaña ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Magaña är huvudsakligen kuperad. Magaña ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Magaña. Runt Magaña är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Pedro Manrique,  km norr om Magaña. I omgivningarna runt Magaña 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon